KHW kan syfta på:

 khw – ISO 639-3-kod för khowar